Glyphiulus är ett släkte av mångfotingar. Glyphiulus ingår i familjen Glyphiulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Glyphiulus